Bagre-malhado é o nome vulgar das seguintes espécies de peixe:
 Arius maculatus (Thunberg, 1792)
Arius thunbergi (Lacépède, 1803)

Desambiguação